Zelo — personagem da mitologia grega
 Zelo (cantor) — cantor sul-coreano
 Zelo Surrigone — comuna italiana da Lombardia
 Zelo Buon Persico — comuna italiana da Lombardia
 Greve de zelo ou Operação-padrão — termo trabalhista
 Lojas Zelo — rede de lojas de cama, mesa e banho

Desambiguações de topônimos